Laxe peut faire référence à :

Toponyme
 Laxe, municipalité espagnole.

Patronyme
 Fernando González Laxe (1952- ), homme politique espagnol.
 Oliver Laxe (1982- ), cinéaste franco-espagnol.